Le nom Rina fut utilisé par certains cyclones tropicaux dans l'Atlantique nord :

 L'ouragan Rina de 2001, un ouragan de catégorie, mais de faible diamètre, qui toucha le Yucatán après avoir faiblit au niveau de tempête tropicale, causant des dommages minimaux ;
 La tempête tropicale Rina de 2017 qui se forma en plein milieu de l'Atlantique et y passa toute sa vie.

Voir aussi 

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme